Крупко́ — фамилия украинского и белорусского происхождения. Известные носители:

 Крупко, Иван Иванович (род. 1974) — белорусский государственный деятель, зоотехник. Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
 Крупко, Павел Иванович (род. 1967) — советский гребец, участник Олимпийских игр 1988 года.
 Крупко, Пётр Николаевич (род. 1958) — украинский юрист, политический и государственный деятель.
 Крупко, Семён Никифорович (1891—1937) — советский государственный и партийный деятель.